Aimee Carrero (1988) – attrice statunitense di origine dominicana
Nelson Carrero (1958) – ex calciatore venezuelano
Luis Carrero Blanco (1904-1973) – ammiraglio e politico spagnolo
Mario Carrero (1952) – musicista uruguayano, membro del duo Larbanois & Carrero
Tonia Carrero (1922-2018) – attrice brasiliana